Alfonso I Gonzaga (1529-1589) – figlio di Alessandro I, conte di Novellara, sposò Vittoria di Capua
 Alfonso Gonzaga (1540-1592) – marchese di Castel Goffredo
 Alfonso Gonzaga (1549-1569) – figlio di Carlo Gonzaga
 Alfonso Gonzaga (1588-1649) – vescovo di Rodi
 Alfonso Gonzaga (1596-1669) – marchese di Pomaro Monferrato, figlio di Ferrante Gonzaga di Gazzuolo e di Isabella Gonzaga di Novellara